Зайцев, Павел:
 Зайцев, Павел Дмитриевич (? — 1995) — полковник, командир спецподразделения «Русь», погиб при исполнении служебных обязанностей.
 Зайцев, Павел Иванович (1886—1965) — деятель украинского национального движения, литературовед. Зайцев, Павел Михайлович (1923—1945) — старший сержант, командир стрелкового отделения 359-го стрелкового полка, Герой Советского Союза (посмертно).
 Зайцев, Павел Терентьевич (1906 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.